Niemcy:
 Graitschen a.d. Höhe – dzielnica Schkölen
 Graitschen bei Bürgel – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland